Алан Леонард Рачинс (; род. 3 октября 1942) — американский актёр. Известен по роли Дугласа Бракмана в сериале «Закон Лос-Анджелеса», благодаря которой был номинирован на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Биография 
Рачинс родился в 1942 году в Кембридже (Массачусетс), в еврейской семье Эдварда и Иды Рачинс. Его отец занимался бизнесом по производству продуктов питания под названием Snow Crest.

В 1978 году Рачинс женился на актрисе . У пары есть сын. Они создали продюсерскую компанию Allofit Productions, которая приобретает книги для разработки телевизионных и художественных фильмов. Рачинс является членом Менсы.

Карьера

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Уортонской школы бизнеса
Выпускники Средней школы Бруклина (Массачусетс)